Hessische Verfassung steht für:

 Verfassung des Großherzogtums Hessen, von 1820 bis 1918
 Hessische Verfassung (Volksstaat Hessen), von 1919 bis 1933
 Verfassung des Landes Hessen, ab 1946